Гудовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гудовщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Гудовщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Гудовщина — село в Шосткинском районе Сумской области.